Human Genome Project, designazione inglese del progetto genoma umano